

Населені пункти та їхні частини
 Нова Весь — село в гміні Рибно Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Пасленк Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Ілава Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Пурда Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Ожиш Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Тшцянка Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Пшемент Вольштинського повіту Великопольського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Осек-Мали Кольського повіту Великопольського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Сомпольно Конінського повіту Великопольського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Сміґель Косцянського повіту Великопольського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Роздражев Кротошинського повіту Великопольського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Ридзина Лещинського повіту Великопольського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Збоншинь Новотомиського повіту Великопольського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Ґізалкі Плешевського повіту Великопольського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Плешев Плешевського повіту Великопольського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Заґурув Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Слупца Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Вронкі Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Александрув-Куявський Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Яблоново-Поморське Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Влоцлавек Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Ізбиця-Куявська Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Любень-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Цехоцин Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Ґрудзьондз Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Вельґе Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Хростково Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Єзьора-Вельке Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Пйотркув-Куявський Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Камень-Краєнський Семполенського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Любич Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Дружбіце Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Осьякув Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Кутно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Нові Острови Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Ґрабув Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Сульмежице Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Розпша Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Сулеюв Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Вартковіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Бжезньо Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Туробін Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Краснобруд Замойського повіту Люблінського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Серники Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Старий Замосць Замойського повіту Люблінського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Томашів Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Всхова Всховського повіту Любуського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Бледзев Мендзижецького повіту Любуського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Блоне Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Нова Весь — село в гміні Браньщик Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Нова Весь — село в гміні Длуґосьодло Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Нова Весь — село в гміні Жонсьник Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Нова Весь — село в гміні Варка Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Нова Весь — село в гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Нова Весь — село в гміні Семьонтково Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Нова Весь — село в гміні Віскіткі Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Нова Весь — село в гміні Кучборк-Осада Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Нова Весь — село в гміні Козеніце Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Нова Весь — село в гміні Сероцьк Леґьоновського повіту Мазовецького воєводства
 Нова Весь — село в гміні Ліпсько Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Нова Весь — село в гміні Сенно Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Нова Весь — село в гміні Добре Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Нова Весь — село в гміні Шидлово Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Нова Весь — село в гміні Ольшево-Боркі Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Нова Весь — село в гміні Колбель Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Нова Весь — село в гміні Дробін Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Нова Весь — село в гміні Новий Дунінув Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Нова Весь — село в гміні Старожреби Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Нова Весь — село в гміні Міхаловіце Прушковського повіту Мазовецького воєводства
 Нова Весь — село в гміні Хожеле Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Нова Весь — село в гміні Косув-Ляцький Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Нова Весь — село в гміні Соколув-Подляський Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Нова Весь — село в гміні Млодзешин Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Нова Весь — село в гміні Рибно Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Нова Весь — село в гміні Ойжень Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Нова Весь — село в гміні Цеханув Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Нова Весь — село в гміні Скала Краківського повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Добчице Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Лабова Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Кенти Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Болеславець Болеславецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Нова Весь — село в гміні Новоґродзець Болеславецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Нова Весь — село в гміні М'єндзилесе Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Нова Весь — село в гміні Домашовіце Намисловського повіту Опольського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Ґожув-Шльонський Олеського повіту Опольського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Кольбушова Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Дукля Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Гарасюкі Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Нисько Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Нове Село (Нова Весь) — село в гміні Бірча Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Тшебовнісько Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Чудець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Тшцянне Монецького повіту Підляського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Домброва-Білостоцька Сокульського повіту Підляського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Бакалажево Сувальського повіту Підляського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Сувалки Сувальського повіту Підляського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Пархово Битівського повіту Поморського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Стенжиця Картузького повіту Поморського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Пшехлево Члуховського повіту Поморського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Штум Штумського повіту Поморського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Стопниця Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Нагловіце Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Слупія Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Клімонтув Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Нова Весь — село в гміні Попув Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Нова Весь — село в гміні Почесна Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Нова Весь — село в гміні Клобуцьк Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Нова Весь — село в гміні Меженцице Бендзинського повіту Сілезького воєводства
 Нова Весь — село в гміні Домброва-Зельона Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Нова Весь — село в гміні Лискі Рибницького повіту Сілезького воєводства

 Нова Весь — частина міста Плешев у Плешевському повіті Великопольського воєводства
 Нова Весь — частина міста Сважендз у Познанському повіті Великопольського воєводства
 Нова Весь — частина міста Воломін у Воломінському повіті Мазовецького воєводства
 Нова Весь — частина міста Мілянувек у Ґродзиському повіті Мазовецького воєводства
 Нова Весь — частина міста Насельськ у Новодворському повіті Мазовецького воєводства
 Нова Весь — частина міста Юзефув у Отвоцькому повіті Мазовецького воєводства
 Нова Весь — частина міста Горлиці в Горлицькому повіті Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина міста Краків в Малопольському воєводстві
 Нова Весь — частина міста Стшельці-Опольські в Стшелецькому повіті Опольського воєводства
 Нова Весь — частина міста Риманів у Кросненському повіті Підкарпатського воєводства
 Нова Весь — частина міста Переворськ у Переворському повіті Підкарпатського воєводства
 Нова Весь — частина міста Єдвабне в Ломжинському повіті Підляського воєводства
 Нова Весь — частина міста Мальборк у Мальборському повіті Поморського воєводства
 Нова Весь — частина міста Казімежа-Велька в Казімерському повіті Свентокшиського воєводства
 Нова Весь — частина міста Пінчув у Піньчовському повіті Свентокшиського воєводства
 Нова Весь — частина села Ромбчин у гміні Вонґровець Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Адамін у гміні Ольшувка Кольського повіту Великопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Кобилянкі в гміні Скульськ Конінського повіту Великопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Крушево в гміні Уйсце Пільського повіту Великопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Казьмеж у гміні Казьмеж Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Патрувек у гміні Барухово Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Нова Весь — частина села Божеєвічкі в гміні Жнін Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Нова Весь — частина села Лобудзиці в гміні Зелюв Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Нова Весь — частина села Яцковиці в гміні Здуни Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Нова Весь — частина села Мислакув у гміні Неборув Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Нова Весь — частина села Пяскі в гміні Неборув Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Нова Весь — частина села Боришув у гміні Ґрабиця Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Нова Весь — частина села Межин у гміні Розпша Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Нова Весь — частина села Воля-Задомбровська в гміні Варта Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Нова Весь — частина села Монкошин у гміні Тушин Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Нова Весь — частина села Лукова в гміні Лукова Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Нова Весь — частина села Загайкі в гміні Дрелюв Більського повіту Люблінського воєводства
 Нова Весь — частина села Пшиходи в гміні М'єндзижець-Подляський Більського повіту Люблінського воєводства
 Нова Весь — частина села Посцише в гміні М'єндзижець-Подляський Більського повіту Люблінського воєводства
 Нова Весь — частина села Бяловоля в гміні Замостя Замойського повіту Люблінського воєводства
 Нова Весь — частина села Мане в гміні М'єндзижець-Подляський Більського повіту Люблінського воєводства
 Нова Весь — частина села Ґрушка-Мала-Друга в гміні Неліш Замойського повіту Люблінського воєводства
 Нова Весь — частина села Ольшанка в гміні Лопенник-Ґурни Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Нова Весь — частина села Переспа в гміні Тишовце Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Нова Весь — частина села Чартовчик у гміні Тишовце Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Нова Весь — частина села Дорогуськ у гміні Дорогуськ Холмського повіту Люблінського воєводства
 Нова Весь — частина села Поболовіце в гміні Жмудь Холмського повіту Люблінського воєводства
 Нова Весь — частина села Хутче в гміні Савін Холмського повіту Люблінського воєводства
 Нова Весь — частина села Став у гміні Холм Холмського повіту Люблінського воєводства
 Нова Весь — частина села Лонжек-Ординацький в гміні Янів-Любельський Янівського повіту Люблінського воєводства
 Нова Весь — частина села Пежхня в гміні Стара Блотниця Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Нова Весь — частина села Мале Боже в гміні Стромець Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Нова Весь — частина села Мацежиш у гміні Ожарув-Мазовецький Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Нова Весь — частина села Коморово в гміні Жонсьник Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Нова Весь — частина села Вулька-Замойська в гміні Пшиленк Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Нова Весь — частина села Рудкі в гміні Пшиленк Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Нова Весь — частина села Владиславув у гміні Лонцьк Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Нова Весь — частина села Сьлепково-Шляхецьке в гміні Радзаново Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Нова Весь — частина села Мілево-Табули в гміні Красне Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Нова Весь — частина села Хваловиці в гміні Ілжа Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Нова Весь — частина села Ґембажув у гміні Скаришев Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Нова Весь — частина села Борково-Косьцельне в гміні Серпць Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Нова Весь — частина села Воякова в гміні Івкова Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Злота в гміні Чхув Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Доленґа в гміні Щурова Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Жеґоцина в гміні Жеґоцина Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Тарнава в гміні Лапанув Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Крулювка в гміні Новий Вісьнич Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Тарґаниці в гміні Андрихув Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Лончани в гміні Бжезьниця Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Марципоремба в гміні Бжезьниця Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Хшонстовиці в гміні Бжезьниця Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Клеча-Дольна в гміні Вадовіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Більчиці в гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Ґдув у гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Воля-Забежовська в гміні Неполоміце Велицького повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Корчина в гміні Беч Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Стшешин у гміні Беч Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Стружна в гміні Бобова Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Заґужани в гміні Горлиці Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Воля-Лужанська в гміні Лужна Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Сташкувка в гміні Мощениця Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Павлув у гміні Болеслав Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Самоциці в гміні Болеслав Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Губениці в гміні Ґрембошув Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Малець у гміні Радґощ Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Боркі в гміні Щуцин Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Ленка-Щуцинська в гміні Щуцин Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Слупець у гміні Щуцин Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Скшинка в гміні Щуцин Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Білий Косцюл у гміні Велька Весь Краківського повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Пшеґіня в гміні Єжмановіце-Пшегіня Краківського повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Кожкев у гміні Зельонкі Краківського повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Жозув у гміні Скавіна Краківського повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Сулошова в гміні Сулошова Краківського повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Сьвідник у гміні Луковиця Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Поремба-Велика в гміні Недзьведзь Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Антолька в гміні Ксьонж-Велькі Меховського повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Дроґіня в гміні Мисьленіце Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Осечани в гміні Мисьленіце Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Стара Весь у гміні Грибів Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Барткова-Посадова в гміні Ґрудек-над-Дунайцем Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Рожнув у гміні Ґрудек-над-Дунайцем Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Обідза в гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Вітовіце-Дольне в гміні Лососіна-Дольна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Красне-Потоцьке в гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Длужець у гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Зельона в гміні Конюша Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Радземиці в гміні Радземіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Борова в гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Ґвозьдзець у гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Філіповиці в гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Слона в гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Заблендза в гміні Тухув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Ґроєць у гміні Альверня Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Псари в гміні Тшебіня Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — частина села Дзецьморовиці в гміні Валім Валбжиського повіту Нижньосілезького воєводства
 Нова Весь — частина села Вздув у гміні Гачув Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Нова Весь — частина села Ясениця-Росельна в гміні Ясениця-Росельна Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Нова Весь — частина села Подґродзе в гміні Дембиця Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Нова Весь — частина села Явоже-Ґурне в гміні Пільзно Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Нова Весь — частина села Жджари в гміні Чорна Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Нова Весь — частина села Острови-Тушовські в гміні Цмоляс Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Нова Весь — частина села Садкова-Ґура в гміні Борова Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Нова Весь — частина села Подлешани в гміні Мелець Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Нова Весь — частина села Оталенж у гміні Чермін Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Нова Весь — частина села Чермін у гміні Чермін Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Нова Весь — частина села Заріче (Зажече) в гміні Нисько Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Нова Весь — частина села Ґнєвчина Ланьцуцка (Ґневчина-Ланьцуцька) в гміні Триньча Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Нова Весь — частина села Бжезіни в гміні Вельополе-Скшинське Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Нова Весь — частина села Вельополе-Скшинське в гміні Вельополе-Скшинське Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Нова Весь — частина села Чарна-Сендзішовська в гміні Сендзішув-Малопольський Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Нова Весь — частина села Гижне в гміні Гижне Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Нова Весь — частина села Гуцисько в гміні Ґлоґув-Малопольський Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Нова Весь — частина села Блендова-Зґлобенська в гміні Свільча Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Нова Весь — частина села Борек-Старий в гміні Тичин Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Нова Весь — частина села Сковежин у гміні Залешани Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Нова Весь — частина села Воля-Жечицька в гміні Радомишль-над-Сяном Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Нова Весь — частина села Хваловиці в гміні Радомишль-над-Сяном Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Нова Весь — частина села Тулковиці в гміні Вішньова Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Нова Весь — частина села Лютча в гміні Небилець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Нова Весь — частина села Ветлин (Ветлін) у гміні Ляшки Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Нова Весь — частина села Слобідна (Сьвебодна) в гміні Прухник Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Нова Весь — частина села Войковиці-Косьцельне в гміні Севеж Бендзинського повіту Сілезького воєводства
 Нова Весь — частина села Рихвалд у гміні Ґільовіце Живецького повіту Сілезького воєводства
 Нова Весь — частина села Сядча в гміні Пілиця Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Нова Весь — частина села Щейковиці в гміні Червйонка-Лещини Рибницького повіту Сілезького воєводства
 Нова Весь — частина села Відухова в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Нова Весь — частина села Ґуркі в гміні Віслиця Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Нова Весь — частина села Рачиці в гміні Ґнойно Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Нова Весь — частина села Жеґоцин у гміні Новий Корчин Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Нова Весь — частина села Вуєчка в гміні Пацанув Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Нова Весь — частина села Хшанув у гміні Пацанув Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Нова Весь — частина села Незнановиці в гміні Влощова Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Нова Весь — частина села Конари в гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Нова Весь — частина села Пшиленчек у гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Нова Весь — частина села Моравяни в гміні Бейсце Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Нова Весь — частина села Стояновиці в гміні Бейсце Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Нова Весь — частина села Далеховиці в гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Нова Весь — частина села Бощинек у гміні Скальбмеж Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Нова Весь — частина села Кузкі в гміні Скальбмеж Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Нова Весь — частина села Подмельовець у гміні Бодзентин Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Нова Весь — частина села Воля-Лаґовська в гміні Лаґув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Нова Весь — частина села Пйотровець у гміні Лопушно Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Нова Весь — частина села Збжа в гміні Моравиця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Нова Весь — частина села Бжезіни в гміні Моравиця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Нова Весь — частина села Ліпіни в гміні Ракув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Нова Весь — частина села Оцесенкі в гміні Ракув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Нова Весь — частина села Заскале в гміні Стравчин Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Нова Весь — частина села Стравчинек у гміні Стравчин Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Нова Весь — частина села Пшедедвоже в гміні Хмельник Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Нова Весь — частина села Блотниця в гміні Стомпоркув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Нова Весь — частина села Лісув у гміні Войцеховіце Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Нова Весь — частина села Войновиці в гміні Іваніська Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Нова Весь — частина села Курув у гміні Ліпник Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Нова Весь — частина села Ублінек у гміні Ліпник Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Нова Весь — частина села Рудка в гміні Кунув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Нова Весь — частина села Тулковиці в гміні Вільчице Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Нова Весь — частина села Мсцюв у гміні Двікози Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Нова Весь — частина села Закшув у гміні Клімонтув Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Нова Весь — частина села Дмосиці в гміні Копшивниця Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Нова Весь — частина села Мендзиґуж у гміні Ліпник Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Нова Весь — частина села Непровиці в гміні Злота Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Нова Весь — частина села Шежави в гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Нова Весь — частина села Ядовники в гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Нова Весь — частина села Божимув у гміні Олесниця Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Нова Весь — частина села Котушув у гміні Шидлув Сташовського повіту Свентокшиського воєводства

 Нова Весь — колонія в гміні Доманевіце Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Нова Весь — колонія в гміні Єднорожець Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Нова Весь — колонія в гміні Сломники Краківського повіту Малопольського воєводства
 Нова Весь — колонія в гміні Штум Штумського повіту Поморського воєводства
 Нова Весь — колонія в гміні Тучемпи Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Нова Весь — колонія в гміні Малогощ Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Нова Весь — колонія в гміні Сосніцовіце Ґлівицького повіту Сілезького воєводства
 Нова Весь — осада в гміні Тшциниця Кемпінського повіту Великопольського воєводства
 Нова Весь — осада в гміні Чаплінек Дравського повіту Західнопоморського воєводства
 Нова Весь — осада в гміні Слупія Конецька Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Нова Весь — лісова осада в гміні Пурда Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Нова Весь — лісова осада в гміні Браньщик Вишковського повіту Мазовецького воєводства

Девінська Нова Вес — міська частина, громада округу Братислава IV, Братиславський край.
 Дів'яцька Нова Вес — село, громада округу Пр'євідза, Тренчинський край.
 Клатова Нова Вес — село, громада округу Партизанське, Тренчинський край.
 Кошицька Нова Весь — міська частина, громада округу Кошиці III, Кошицький край.
 Лакшарська Нова Весь — село, громада округу Сениця, Трнавський край.

Примітки